Rough Going – film del 1922 diretto da Ford Beebe
 Rough Going – film del 1925 diretto da Wally Van